Нофль-ле-В'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 36 км на захід від Парижа, 20 км на захід від Версаля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 303 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 805,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Нофль-ле-В'є, Офіційний сайт

 Нофль-ле-В'є на сайті французького Національного інституту географії
 Нофль-ле-В'є на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Нофль-ле-В'є на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Муніципалітети департаменту Івлін